Grudna bzw. Grodna ist der Name oder ein Teil der Namen mehrerer Orte in Polen:

 Grudna, Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Szczerców
 Grudna, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Miedzichowo
 Grudna, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Rogoźno
 Grudna Dolna und Grudna Górna, Dörfer in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Brzostek
 Grudna Kępska, Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Biecz